Наталия Ананьева:
 Ананьева, Наталия Борисовна (род. 1946) — российский учёный-зоолог, герпетолог.
 Ананьева, Наталия Евгеньевна (род. 1946) — российский лингвист.